BiH:
 Crnča (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa

Crna Gora:
 Crnča (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje